Chiesa ortodossa
Arcivescovo di Nuova Giustiniana e di tutta Cipro, Metropolita di Cipro
Chiesa cattolica
Arcieparca di Cipro dei Maroniti